ponocnica (Aotus) – rodzaj ssaków z rodziny ponocnicowatych
 ponocnica, ponocnica trójpręgowa (Aotus trivirgatus) – gatunek ssaka z rodziny ponocnicowatych
 ponocnica – człon rodzajowy zwyczajowych nazw gatunków niektórych motyli z rodziny sówkowatych:
 ponocnica dwukolorowa (Hecatera bicolorata)
 ponocnica lepnicówka (Hadena perplexa)
 ponocnica obłazówka (Hecatera dysodea)
 ponocnica siemienica (Hadena capsincola)
 ponocnica udatnica (Hadena compta)